Brusson puede referirse a:

 Brusson, población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne
 Brusson, localidad italiana de la provincia de Valle de Aosta